Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Februar 2008 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die SAP Open sowie in Buenos Aires der Copa Telmex gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zum ABN AMRO World Tennis Tournament, welches zur Kategorie International Series Gold gehörte, zur niedriger dotierten International Series.

Titelverteidiger im Einzel war Michail Juschny, der dieses Jahr bereits in der ersten Runde ausschied. Im Finale setzte sich der ungesetzte Franzose Michaël Llodra gegen Robin Söderling in drei Sätzen mit 6:73, 6:3 und 7:64 durch. Alle acht gesetzten Spieler schieden im Einzel spätestens im Achtelfinale raus. Im Doppel gewannen Martin Damm und Leander Paes den Titel im Vorjahr. Nur Damm trat erneut an und scheiterte in der ersten Runde. Tomáš Berdych und Dmitri Tursunow setzten sich im Finale gegen das Duo Philipp Kohlschreiber und Michail Juschny mit 7:5, 3:6 und [10:7] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 803.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 824.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 18 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 17 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Rotterdam